Bigastro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bigastro (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Bigastro (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar